Трансформирующий ростовой фактор, бета-1 (ТРФбета-1) — белок человека, являющийся первым описанным членом семейства ТРФ-бета, которое, в свою очередь, является частью обширного суперсемейства ТРФ-бета. Ген TGFB1, кодирующий данный белок, находится у человека на 19-й хромосоме.

Клиническое значение 
Мутации TGFB1 вызывают болезнь Камурати-Энгельманна I типа (OMIM 131300).

См. также 
 Трансформирующий ростовой фактор, бета-2
 Трансформирующий ростовой фактор, бета-3
 TGFBI — «TGF-β-индуцируемый белок»

Примечания

Ссылки 
 TGF-бета1 (трансформирующий фактор роста бета1) — medbiol.ru
 TGFb (трансформирующий ростовой фактор-бета, ТРФ-бета) — medbiol.ru

Белки